Беневелло () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Кунео.

Население составляет 523 человека (2008 г.), плотность населения составляет 93 чел./км². Занимает площадь 5 км². Почтовый индекс — 12050. Телефонный код — 0173.

Покровителем коммуны считается святой апостол Пётр в веригах (San Pietro in Vincoli), празднование в последнее воскресение июля.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.benevello.cn.it

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики